Cohors I Aelia (lateinisch für „1. aelische Kohorte“) war die Bezeichnung folgender römischer Auxiliareinheiten:
 Cohors I Aelia Brittonum, 1. aelische Kohorte der Briten
 Cohors I Aelia Classica, 1. aelische Kohorte der Seeleute
 Cohors I Aelia Dacorum, 1. aelische Kohorte der Daker
 Cohors I Aelia Gaesatorum, 1. aelische Kohorte der Speerwerfer
 Cohors I Aelia Hispanorum, 1. aelische Kohorte der Hispanier
 Cohors I Aelia Sagittariorum, 1. aelische Kohorte der Bogenschützen
 Cohors I Aelia Singularium, 1. aelische Kohorte der Gardesoldaten

Siehe auch:
 Liste römischer Auxiliareinheiten